Биндер — фамилия.

Известные носители:
 Биндер, Авраам-Вольф (1895—1967) — американский композитор, автор песен, дирижёр и музыкальный педагог;
  (1888—1929) — немецкий фотограф, известный своими фотографиями звёзд театра и кино;
 Биндер, Александру (псевдоним — Саша Панэ, 1902—1981) — румынский писатель, поэт-авангардист и издатель;
 Биндер, Аранка (род. 1966) — югославский и сербский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года (пневматическая винтовка, 10 м).
 Биндер, Брэд - мотогонщик Moto GP в сезоне 2020, победитель этапа в Чехии
 Биндер, Курт (1944—2022) — австрийский и немецкий физик;
 Биндер, Людвиг (1881–1958) – немецкий электротехник, академик.
 Биндер, Франц (1911—1989) австрийский футболист и тренер;
 Биндер, Ханс (род. 1948) — австрийский автогонщик;
 Биндер, Юлиус (; 1870—1939) — немецкий юрист, философ, профессор Эрлангенского университета.

 Биндер, Ирина Владимировна (1988) — российская самбистка.

Топоним 
 Биндер — город и супрефектура в Чаде.

См. также 
 Эндо Биндер — коллективный псевдоним американских писателей-фантастов братьев Эрла Эндрю Биндера (1904—1965) и Отто Биндера (1911—1974)
 Кристофич-Биндер, Клаудия (род. 1961) — австрийская фигуристка

Примечания